Termin FTSJ ima više značenja.
 23S rRNK (uridin2552-2'-O)-metiltransferaza, enzim
 FTSJ1, enzim
 FTSJ3, enzim